Vezin (België), een plaats in de Belgische provincie Namen
 Vezin (Frankrijk), een plaats in het Franse departement Meurthe-et-Moselle